Персидско-византийская война (572—591) — вооружённый конфликт между Сасанидским государством и Византийской империей, продолжавшийся 19 лет и закончившийся подписанием Ктесифонского мира (591 год) на выгодных для Византии условиях.

Предыстория 

В 570 году персы захватили Йемен и вытеснили оттуда союзников Византии — эфиопов. Тогда же усилились набеги на Персию тюрок и хазарских кочевников Северного Кавказа, подстрекаемых Византией. Также на руку византийцам было восстание в Армении, которые возглавлял Красный Вардан (Вардан Мамиконян младший). Восставшие попросили помощи у визанцтийцев и решили укрыться у императора. Это привело к началу новой войны.

Ход событий 
Сначала персы вели боевые действия успешно. Так, в 573 году они захватили город Дара. Но в 581 году византийцы разбили персидскую армию под Теллой-Константиной в Малой Азии. В последующие годы война велась с переменным успехом. В 590 году Персия на Северном Кавказе начала войну с хазарами. Византия, союзница хазар, направила в район сражений свои войска. В конце 590 года иранские войска под командованием полководца Бахрама Чубина одержали победу над объединённой византийско-хазарской армией и вторглась на территории Сванетии и Кавказской Албании. Однако вскоре персы были разбиты у Сисаврана в Армении, на побережье реки Аракс, византийскими войсками под командованием полководца Романа. Вскоре шах Ирана умер, а Бахрам Чубин узурпировал трон. Законный наследник Хосров II Парвиз был вынужден просить помощи у Византии. Византийский император Маврикий помощь оказал, но при этом вынудил Хосрова II заключить мир на выгодных для Византии условиях.

Мирный договор 
Договор был подписан в 591 году в Ктесифоне. По его условиям Персия возвратила Византии все спорные территории Месопотамии и Закавказья, захваченные ранее.

Литература 
 Пигулевская Н. В. Византия и Иран на рубеже VI—VII вв. / Отв. редактор акад. В. В. Струве. — Труды института востоковедения. — М.‒ Л.: Издательство Академии наук СССР, 1946. — Т. XLVI. — 291 с.

Римско-персидские войны
Войны Византии
Войны Сасанидского государства
Войны VI века
VI век в Византии
570-е годы
580-е годы
591 год